Weißer Adler steht für:

 Unternehmung Weißer Adler, polnische Militärinitiative 
 Weiße Adler, serbische paramilitärische Einheit, siehe Beli Orlovi
 Weißer Adler (Dresden), ein ehemaliges Hotel in Dresden-Loschwitz

Siehe auch:
 Orden des Weißen Adlers
 The White Eagle, britisch-polnischer Dokumentarfilm von Eugeniusz Cekalski (1942)